De 9e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1978 op 11 en 12 februari gehouden op de ijsbaan James B. Sheffield Olympic Skating Rink in Lake Placid.

Op de Olympische ijsbaan van 1932 wist Eric Heiden een week na de prolongatie van de WK Junioren titel ook de titel wereldkampioen sprint te prolongeren. Heiden slaagde er als eerste in om een WK Sprint titel te prolongeren. Op grote afstand werd de Noor Frode Rønning tweede en de wereldkampioen sprint van 1976 Johan Granath pakte het brons.

Ljoebov Sadtsjikova won goud bij de vrouwen en werd daarmee de tweede Russische wereldkampioene na Ljoedmila Titova, die in 1970 in West Allis het eerste WK Sprint op haar naam schreef. Waar haar broer wereldkampioen werd, eindigde Beth Heiden op de tweede plaats. Erwina Ryś-Ferens zorgde voor het eerste Poolse podiumsucces bij een WK Sprint door het brons te winnen.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1978
Schaatsen in de Verenigde Staten
 1978
Sport in New York (staat)
Schaatsen